Spatulaire (n. m.) est un nom vulgaire pour plusieurs organismes vivants :
 Polyodon spathula, une espèce de poissons de la famille des Polyodontidae ;
 un groupe d'espèces de champignons ascomycètes historiquement placées dans le genre Spathularia, et notamment :
 le Spatulaire jaune (Spathularia flavida) ;
 le Spatulaire à pied velouté (Spathulariopsis velutipes).

Notes et références 

Nom de champignon ambigu
Genre de champignons (nom vernaculaire)
Poisson (nom vernaculaire)